TNO este un acronim care se poate referi la

 TNO  Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (Organizaţia neerlandeză pentru aplicarea cercetării ştiinţifice)
 TNO  Trans-Neptunian object, concept din astronomie referindu-se la obiecte transneptuniene
 TNO  Trans-National Organization, o organizație
 TNO  Tamarindo Airport, codul IATA al aeroportului  din Tamarindo, Costa Rica

Acronime de trei litere